Arquata puede referirse a:

 Arquata del Tronto, localidad y comuna italiana de la provincia de Ascoli Piceno, región de las Marcas.
 Arquata Scrivia, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.